Un point d'accès réseau, siglé e  PA ou AP (de l'), dans le domaine des réseaux de télécommunications, est un endroit équipé d'une structure ad-hoc permettant de se connecter matériellement à un réseau filaire ou radio, en suivant une procédure logicielle à l'aide d'un terminal.

Types de point d'accès réseau 
Il existe plusieurs types de PA:
 Point d'accès sans fil
 Modem
 Routeur
 Commutateur réseau
 Concentrateur
 Boitier Courants porteurs en ligne (CPL)
La plupart de ces équipements ont une autre finalité que le simple point d'accès. Par exemple, ils peuvent relier deux réseaux disjoints. Les plus fréquents sont les bornes Wi-Fi publiques, d'ailleurs plus connues sous cette dénomination ou sous celle de hotspot Wi-Fi. En général, les Fournisseurs d'accès à Internet (FAI) attribuent aussi le terme point d'accès (PA) à leur modem station d'accueil réservé à un usage privé et domestique (exemples : Livebox, Freebox, Bbox, etc.).

Ces points d'accès sont désormais multi-fonctions. Ils font également office de routeur, serveur, filaire et sans-fil Wi-Fi avec option téléphone ou télévision (exemple: IPTV).

Les points d'accès, publics ou privés, des FAI sont généralement de type Wi-Fi IEEE 802.11n ou IEEE 802.11ac.

Notes et références

Voir aussi 

Réseau informatique